Санги:

 Санги — императорский советник в Японии.
 Санги, Владимир Михайлович (род. 1935) — нивхский писатель (пишет на нивхском и русском языках).